No Way Home - film 1996 di Buddy Giovinazzo, conosciuto anche col titolo di Libertà vigilata
Spider-Man: No Way Home - film del 2021 di Jon Watts
No Way Home - ottava traccia dell'album Late Night Final di Richard Hawley